HHL est un sigle qui peut désigner :
 Handelshochschule Leipzig, une école de commerce privée allemande située dans le Land de Saxe ;
 , une ligue de hockey senior dans le centre du Saskatchewan.